Classement par ordre alphabétique
 Cherith Baldry (1947 -), écrivain britannique ;
 Long John Baldry (1941 - 2005), chanteur de blues et acteur-voix britannique ;
 Max Baldry (1996 -), acteur britannique.